Лабуз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лабуз, Павел Иванович (1925—1988) — советский офицер-танкист, Герой Советского Союза.
 Лабуз, Себастьян (род. 1978) — польский хоккеист, защитник.